Ryder (band), een Britse band uit de jaren 80
Ryder (North Dakota), een plaats in de Amerikaanse staat North Dakota
Ook:
Ryder Cup, een golfwedstrijd
Ryder Hesjedal, een Canadees wielrenner